„Armide” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Armide” – fregata typu Pallas z lat 20. XIX wieku
 „Armide” – okręt pancerny typu Alma z lat 60. XIX wieku
 „Armide” (SD2) – okręt podwodny typu Armide z okresu I wojny światowej
 „Armide” (Q207) – nieukończony okręt podwodny typu Aurore z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów